Xiang’er kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xiang'er (socken i Kina, lat 31,08, long 103,72), Sichuan, 
 Xiang'er (socken i Kina, lat 30,05, long 103,79), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar